

Religion
 Le curé est un prêtre catholique qui a charge d'âmes d'une paroisse.
 Le curé primitif était l'autorité dont dépendait une paroisse sous l'Ancien Régime.

Littérature
 Le Curé et le Mort est la douzième fable du livre VII de Jean de La Fontaine.
 Le Curé de village est un roman d’Honoré de Balzac.
 Le Curé de Tours est un roman français d’Honoré de Balzac.
 Journal d'un curé de campagne est un roman de Georges Bernanos publié en 1936.
 Le Curé d'Ars et sa passion est une biographie de saint Jean-Marie Vianney.

Cinéma
 Mon curé est un personnage de films français.
 Mon curé chez les pauvres est un film français de Henri Diamant-Berger sorti en 1956.
 Mon curé chez les nudistes est une comédie française réalisée en 1982 par Robert Thomas.
 Journal d'un curé de campagne est un film français de Robert Bresson sorti en 1951.
 Marie et le Curé est un court métrage réalisé par Diourka Medveczky en 1967.

Patronyme

 Gustave Curé (1799-1876), homme politique français, ancien député de Gironde ;
 Antoine Curé (1951-) est un trompettiste classique français ;
 Maurice Curé (1886-1977), personnalité politique mauricienne.

Toponyme
Rivière du Curé, un affluent de la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent, coulant dans Saint-Augustin-de-Desmaures, MRC de Portneuf, Capitale-Nationale, Québec, au Canada.

Divers
 Le curé est un petit fleuve côtier qui prend sa source dans la commune de Saint-Georges-du-Bois.
 La curé est une variété de poire.
 Le curé nantais est un fromage français produit en Loire-Atlantique.
 Un jardin de curé est un style de jardin dont la première caractéristique est de mélanger les fleurs et les légumes.
 "Un temps de curé", expression qui s'applique à une météo particulièrement clémente, une mer calme.

Voir aussi

Références